Soból i panna – powieść obyczajowa Józefa Weyssenhoffa z 1911
 Soból i panna – liryk Jana Lechonia nawiązujący do powieści Józefa Weyssenhoffa
 Soból i panna – ekranizacja powieści Józefa Weyssenhoffa pod tym samym tytułem